Het seizoen 2011/2012 in de Superligaen, de hoogste voetbalcompetitie in Denemarken, ging van start op 16 juli 2011 en eindigde op 25 mei 2012. FC Kopenhagen trad aan als titelverdediger. Nieuwkomers waren AGF Århus en HB Køge.

In de laatste speelronde, gespeeld op 23 mei 2012, wist FC Nordsjealland voor het eerst de landstitel te bemachtigen door thuis met 3-0 te winnen van AC Horsens. De treffers in deze kampioenswedstrijd kwamen op naam van achtereenvolgens Mikkel Beckmann, Andreas Laudrup en Andreas Bjelland.

Voortgang
 De Deense competitie steeg aan het einde van het seizoen 2010-11 in de UEFA-coëfficiënten ranglijst van de 15e plaats naar plaats 12. Hierdoor kon de lanskampioen (in dit geval FC Kopenhagen) gelijk deelnemen aan de UEFA Champions League van 2011-12. De resterende plaatsingen bleven ongewijzigd.
 FC Kopenhagen stelde op 1 juni 2011 Roland Nilsson aan als nieuwe hoofdcoach, hij kwam van Malmo FF waarmee hij het voorgaande seizoen Zweeds landskampioen werd.
 Brondby haalde voor het sluiten van de transfermarkt (31 augustus 2011) oud PSV- en Ajaxspeler Dennis Rommedahl binnen, Rommedahl deed dit om persoonlijk uitzicht te houden op een plaats voor Euro 2012 binnen het Deense team. Tevens heeft de club middenvelder Oluwafemi Ajilore speler van FC Groningen gehuurd voor het gehele seizoen.
 Trainer Aurelijus Skarbalius vertrekt per 1 december 2011 bij HB Køge om als assistent coach bij Brondby aan de slag te gaan, zijn vervanger wordt Tommy Møller Nielsen.
 De wedstrijd FC Kopenhagen - AGF trok dit seizoen het hoogste aantal bezoekers (25.651), terwijl de wedstrijd Lyngby BK - AC Horsens het laagste aantal bezoekers trok (1,059)

Uitslagen

Eindstand
{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:100%;" width="80%"
! width=5%|
! width=35%|Club
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=5%|
! width=10%|Punten
|-style="background:#ACE1AF;"
|  || FC Nordsjælland
| 33
| 21
| 5
| 7
| 49 || 22
| +27
| 68|-style="background:#97DEFF;"
|2
|FC Kopenhagen
| 33
| 19
| 9
| 5
| 55 || 26
| +29
| 66|-style="background:#97DEFF;"
|3
|FC Midtjylland
| 33
| 17
| 7
| 9
| 50 || 40
| +10
| 58|-
|4
|AC Horsens
| 33
| 17
| 6
| 10
| 53 || 37
| +16
| 57|-
|5
|Aarhus GF
| 33
| 12
| 12
| 9
| 47 || 44
| +7
| 48|-
|6
|SønderjyskE
| 33
| 11
| 11
| 11
| 48 || 51
| –3
| 44|-
|7
| Aalborg BK
| 33
| 12
| 8
| 13
| 42 || 48
| –6
| 44|-
|8
| Silkeborg IF
| 33
| 11
| 10
| 12
| 51 || 47
| +4
| 43|-
|9
|Brøndby IF
| 33
| 9
| 9
| 15
| 35 || 46
| –11
| 36|-
|10
|Odense BK
| 33
| 8
| 10
| 15
| 46 || 50
| –4
| 34|-style="background:#FFCCCC;"
|11
| Lyngby BK
| 33
| 8
| 4
| 21
| 32 || 61
| –29
| 28|-style="background:#FFCCCC;"
|12
| HB Køge
| 33
| 4
| 7
| 22
| 32 || 71
| –39
| 19'|}

Statistieken
 Topscorers In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met negen of meer treffers achter hun naam.''

Aantal doelpunten per speelronde

Meeste speelminuten

Nederlanders
Onderstaande Nederlandse voetballers kwamen in het seizoen 2011/12 uit in de Superligaen.

Scheidsrechters

Toeschouwers

FC Nordsjælland
Bijgaand een overzicht van de spelers van FC Nordsjælland, die in het seizoen 2011/12 onder leiding van trainer-coach Kasper Hjulmand voor de eerste keer in de clubgeschiedenis kampioen van Denemarken werden.

Zie ook
Deens voetbalelftal in 2011
Deens voetbalelftal in 2012
Deense voetbalbeker 2011/12

Externe link
 Officiële website

Competitievoetbal 2011/12
2012